«La usurpadora» puede hacer referencia a:

Cine 
 La usurpadora (Entre dos amores) (1972), película hispano-mexicana dirigida por Luis Lucía.

Televisión 
 La usurpadora (1971), telenovela venezolana;
 La usurpadora (1998), telenovela mexicana.
 La usurpadora (2019), telenovela mexicana.